Kabinett Nano steht für folgende Regierungen Albaniens:
 Kabinett Nano I
 Kabinett Nano II (1991)
 Kabinett Nano III (1997 bis 1998)
 Kabinett Nano IV (2002 bis 2005)